Music for the Recently Deceased is het tweede album van I Killed the Prom Queen en kwam in 2006 uit. Het was het eerste en enige album met Ed Butcher op zang.

Track listing
Sharks In Your Mouth
Say Goodbye
666
Your Shirt Would Look Better With A Columbian Neck-tie
The Deepest Sleep
Bet It All On Black
Headfirst From A Hangman's Noose
Sleepless Nights And City Lights
Slain Upon My Faithful Sword
Like Nails To A Casket
There Will Be No Violins When You Die

Muziekalbum uit 2006